2-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в столице Латвии Риге со 2 мая по 7 мая 1937 года. В турнире приняли участие 8 национальных сборных, разделённых первоначально на 2 группы. Чемпионом стала сборная Литвы, обыграв в Финальном матче сборную Италии 24:23.

Перед турниром 
К участию в чемпионате удалось привлечь меньше участников, чем было на предыдущем чемпионате в Швейцарии. Из-за гражданской войны не приехали финалисты предыдущего чемпионата сборная Испании. Не приехали также сборные Швейцарии, Венгрии, Болгарии.
Из новых участников интерес вызывала сборная Польши, которая стала четвёртой на берлинской Олимпиаде, а также сборная Египта, которую ФИБА допустила по их собственной просьбе, так как в Африке и Азии у Египта не было достойных конкурентов на тот момент.

Фаворитами турнира считались сборная Латвии — победитель предыдущего чемпионата Европы и сборная Италии во главе со своим лидером и одним из лучших игроков того времени Ливио Франческини. Сборная Литвы числилась в аутсайдерах в связи с низкими показателями в международных матчах. Так, в одном из товарищеских матчей в 1935 году литовцы уступили латышам со счетом 10:123. Несмотря на большую тренерскую работу, проделанную вернувшимся из США Константином Савицкасом в 1936 году также были проиграны матчи с Эстонией и Латвией.

В 1937 году по приглашению соотечественников вернулись на родину из США и присоединились к команде дети литовских эмигрантов Феликсас Кряучунас, ставший не только капитаном, но и играющим тренером, а также Пранас Талзунас. Баскетболист, ставший лучшим игроком чемпионата. Приезд Кряучюнаса и Талзунаса преобразил игру сборной Литвы.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B 

Таким образом образовались две полуфинальные пары, согласно формуле, действовавшей в 1937 году:

Италия — Франция (А2-В1) 
Литва — Польша (А1-В2)

За 5-8 места также продолжалась борьба. Пары образовались следующим образом:

Латвия — Египет (В3-А4) 
Эстония — Чехословакия (А3-В4)

Финальная стадия

Борьба за чемпионство

Борьба за 5-8 места

Итоговое положение команд 
</center>

Чемпион

После победы 
Сборная Литвы на тот момент стала Чемпионом Европы впервые в своей истории. Не проиграв ни одного матча на турнире, она не оставила сомнений в своём превосходстве. После этого Литва ещё дважды обладала этим титулом: в 1939 и 2003 годах.

Победа в Евробаскете-1937 породила баскетбольный «бум» в Литве и стала серьезной вехой в развитии Литовского баскетбола.

Интересные Факты 
Сборная Египта — первая (но не единственная) африканская страна, допущенная к Европейскому чемпионату. После этого, сборная Египта ещё трижды участвовала в Чемпионатах Европы (1947, 1949, 1953) и даже становилась Чемпионом Европы (в 1949 году), а также бронзовым призёром (1947).

Составы команд

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте FIBA

 
1937 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1937 году
Май 1937 года
Спорт в Латвии в 1937 году
Международные соревнования по баскетболу в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Европы в Латвии